El término particular se puede referir, en general, a 

 Lo relativo a una parte (en contraposición con lo general);
 Lo relativo a un individuo (en contraposición con lo público, lo familiar o lo corporativo).

Particularismo

 El particularismo